Число классов:
 Число классов в теории групп — число классов сопряжённости группы
 Число классов в теории чисел — порядок группы классов идеалов дедекиндова кольца
  — число классов эквивалентности бинарных квадратичных форм с заданным дискриминантом